Weisenheim am Berg, een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts
Weisenheim am Sand, een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts